Csepel ispán, Árpád fejedelem főlovásza
 Csepel, keresztnév
Földrajzi név
 Csepel-sziget, a Duna magyarországi szakaszán található sziget
 Csepel, 1950-ig önálló település, ma Budapest XXI. kerülete
 Csepel, Budapest XXI. kerülete
Csepel falu Galíciában
Egyéb elnevezések
 Csepel, torpedóromboló
 Csepel SC, sportegyesület
 Csepel Művek, teljes nevén Csepel Vas- és Fémművek szerszámgépgyártó vállalat
 Csepel Autógyár
 Csepel, a Csepeli Motorkerékpárgyár márkaneve
 Csepel, a Csepel Autógyár járműmárkája
 Csepel, üzemi lap
 Csepel, magyar gyártmányú kerékpárcsalád
 Csepel V2, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművekben gyártott traktor